Les lasers sont utilisés en dentisterie conservatrice :
 Laser dentaire Erbium
 Laser dentaire YAP